Linnaeus steht für

 das Autorenkürzel des schwedischen Naturwissenschaftlers Carl von Linné
 einen Asteroiden, siehe (7412) Linnaeus
 eine Hochebene im ostantarktischen Viktorialand, siehe Linnaeus Terrace

Siehe auch:
 Linnæus
 Linneus
 William Charles Linnaeus Martin (1798–1864), britischer Naturforscher und Autor
 Linnaeus Tripe (1822–1902), britischer Soldat und Fotograf